Бэ́ринг () — английская фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:
 Бэринг, Александр, 6-й барон Ашбертон (1898—1991) — британский предприниматель и политик.
 Бэринг, Ивлин, 1-й граф Кроумер (1841—1917) — британский политический деятель.
 Бэринг, Морис (1874—1945) — английский литератор, путешественник и военный корреспондент.
 Бэринг, Роуленд, 3-й граф Кроумер (1918—1991) — британский банкир и дипломат.
 Бэринг, Томас, 1-й граф Нортбрук (1826—1904) — британский государственный деятель, вице-король Индии (1872—1876).
 Бэринг, Френсис, 1-й барон Нортбрук (1796—1866) — британский политический деятель.
 Сэр Бэринг, Фрэнсис, 1-й баронет (1740—1810) — британский банкир, один из основателей «Barings Bank».

См. также 
 Barings Bank